Фёдор Фёдорович Арнольд (1850—1915) — сенатор, .

Биография 
Родился  года в семье Фёдора Карловича Арнольда.

Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 29 декабря 1872 года начал службу в ведомстве министерства юстиции. В 1891 году был прокурором Рязанского окружного суда.

В 1894 году назначен товарищем прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты и в том же году стал прокурором Саратовской судебной палаты; в 1899—1900 гг. — прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты, затем до 1904 года был старшим председателем Киевской судебной палаты, пока не был назначен  1904 года в Правительствующий сенат.

С 1 января 1896 года состоял в чине действительного статского советника, с 11 августа 1904 года — тайный советник.

Умер  года в Финляндии.

Семья 
В мае 1873 года женился на Ольге Викторовне фон Кранц (1852—1876). В 1874 году у них родился сын Георгий, в 1875 — дочь Ольга (в замужестве Прокофьева); 30 ноября 1876 года жена умерла. Вторично он женился на Марии Петровне Коровиной, в браке с которой родилось ещё шестеро детей: Евгений, Екатерина, Елизавета, Карл, Фёдор и Владимир.

Награды 

 орден Св. Анны 2-й ст. (1893)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1898)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1900)

Примечания 

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Прокуроры Российской империи
Сенаторы Российской империи